Уинстон Дьюк (; род. 15 ноября 1986, Тобаго, Тринидад и Тобаго) — американский актёр, Он известен своей ролью М’Баку в фильмах «Чёрная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» (2019).

Ранние годы 
Дьюк родился в Тобаго, Тринидад и Тобаго и переехал в Соединённые Штаты Америки вместе со своей матерью Корой Пантин и сестрой, когда ему было девять лет. В 2004 году он окончил среднюю школу Брайтона в Рочестере, Нью-Йорк.

Карьера 
Он начал выступать в театральных постановках для Portland Stage Company и Yale Repertory Theatre перед тем, как появиться в сериале «В поле зрения». В Йеле он подружился с Лупитой Нионго, с которой он сыграл в фильме «Чёрная пантера». Уинстон вернулся в свой родной Тринидад и Тобаго в 2012 году для театрального производства фильма «Эхо в костях» в главной роли с актрисой Тароми Лурдес Джозеф, а режиссёром стала выпускница Йела, Тиммия Херн Фельдман.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1986 году
Выпускники Йельской школы драмы
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино